Населені пункти Білорусі:

 Тадулино — село у Вітебському районі Вітебської області
 Тадулино — село у Лепельському районі Вітебської області
 Тадулино — село у Полоцькому районі Вітебської області
 Тадулино — село у Смолевицькому районі Мінської області
 Тадулино — село у Шарковщинському районі Вітебської області